Celsius může být:

Anders Celsius – švédský astronom a fyzik,
stupeň Celsia – jednotka teploty.

Externí odkazy